De Rally van Catalonië 2007, formeel 43º Rally RACC Catalunya - Costa Daurada, was de 43e editie van de Rally van Catalonië en de twaalfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2007. Het was de 435e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Salou.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Cat
Rally van Catalonië